Barolo steht für:

 Barolo (Piemont), eine Gemeinde im Piemont (Italien)
 Barolo (Wein), ein Rotwein aus der gleichnamigen Gemeinde im Piemont (Italien)
 (6590) Barolo, Asteroid des Hauptgürtels

Juliette Colbert verh.: Giulia Falletti di Barolo
Palacio Barolo, Bürogebäude in Buenos Aires, Argentinien

Siehe auch: